Торнау () — баронський рід.

Походить з Померанії XVI століття.

1639 року Торнау отримали громадянство в Курляндії. Ухвалою Урядового Сенату, від 10 червня 1853 і 23 лютого 1862 року за курляндским дворянським прізвищем фон Торнау визнаний баронський титул.

Рід баронів Торнау внесений в матрикул Курляндського дворянства.

Відомі представники 
 Торнау Микола Єгорович (1811—1882) — російський державний діяч, ісламознавець, основоположник стенографії в Росії, барон.
 Торнау Федір Федорович (1810-1890) — російський офіцер, дипломат, письменник, розвідник, учасник Кавказької війни, автор документальних літературних творів.